Canta ist der Name folgender Orte:
 Provinz Canta, Provinz in Peru
 Distrikt Canta, Distrikt in der Provinz Canta
 Canta (Peru), Hauptort der Provinz Canta

Canta steht für:
 Canta (EP), Extended-Play-Album des österreichischen Schlagersängers Freddy Quinn

Canta ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Antonius Canta (1816–1888), niederländischer Maler